Kazimierz Sikorski (1736−1780) − etyk i matematyk polski, pijar
 Kazimierz Sikorski (zm. po 1865) − uczestnik powstania styczniowego, spiskowiec
 Kazimierz Sikorski (1895−1986) − kompozytor polski, pedagog
 Kazimierz Sikorski (1940−1998) − geodeta polski, działacz sportowy
 Kazimierz Sikorski − generał brygady WP